Салик:

 Салик — река в Смоленской области
 Салик — озеро в Карелии
 Салик — азербайджанское село, Дербентский район Дагестана
 Салик, Александр Яковлевич (1936—1998) — советский украинский военный дирижёр, полковник.
 Салик, Шапла (род. 1975) — британская певица бангладешского происхождения.